Candia o Candía pueden hacer referencia a:

Geografía 

 Candía, nombre antiguo de la isla de Creta (Grecia).
 Candía, nombre antiguo de la ciudad de Heraclión, capital de la isla anterior.
 Cándia (España), parroquia del municipio de Abadín, provincia de Lugo, España.
 Candia (Nuevo Hampshire), localidad del condado de Rockingham, en el estado de Nuevo Hampshire (Estados Unidos).
 Candia Canavese, localidad de la provincia de Turín, en la región del Piamonte (Italia).
 Candia Lomellina, localidad de la provincia de Pavía, en la región de Lombardía (Italia).
 Reino de Candía, territorio veneciano, isla de Creta.

Miscelánea 

 Candia, otra palabra para okra en la costa caribeña de Colombia.
 Casa de Candia, familia noble oriunda de Saboya.
 Reino de Candía, estado fundado por la República de Venecia en la isla de Creta.
 Guerra de Candía, conflicto bélico, en el siglo XVII, entre la República de Venecia y el Imperio Otomano.
 Sitio de Candía, episodio ocurrido en la guerra anterior.